Charlebois ist der Familienname folgender Personen:

 Ovid Charlebois (1862–1933), Ordensgeistlicher der Kongregation der Oblatenmissionare und Bischof der römisch-katholischen Kirche
 Robert Charlebois (* 1944), kanadischer Autor, Komponist, Musiker und Schauspieler